Rossville peut désigner :

 , une ville du Queensland, en Australie.
 Rossville, dans la province de Manitoba au Canada.
 Rossville, une ville du comté de Walker (Géorgie)-comté de Walker en Géorgie, aux États-Unis.
 Rossville, un village du comté de Vermilion (Illinois), aux États-Unis.
 , une ville du comté de Clinton (Indiana), aux États-Unis.
 Rossville, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Allamakee en Iowa, aux États-Unis.
 Rossville, une municipalité de comté de Shawnee (Kansas), aux États-Unis.
 Rossville, une municipalité du comté de Fayette (Tennessee), aux États-Unis.